Demon King (en Anglais King of Hell) est un manhwa publié depuis 2002 aux éditions Daiwon en Corée. En France, ce manhwa a été publié aux éditions Tokebi jusqu'au volume 
23, puis brutalement arrêté à la suite de l'annonce de la mise en liquidation judiciaire le  de l'éditeur.

L'année 2010 commencera bien pour les fans de ce manhwa car les éditions Samji, après de longs mois de négociations ont récupéré le titre et mis la suite (tomes 24 et 25) au planning de février/. Notons que même si la série reprend au dernier tome sorti, il est prévu une réédition complète des volumes précédents.

Résumé 

Dans sa vie précédente, Majeh était le meilleur pratiquant en arts martiaux au monde et n'hésitait pas à se montrer particulièrement sanguinaire. À sa mort, les responsables du royaume des morts utilisèrent leur magie pour limiter ses pouvoirs et le contraindre à travailler pour eux, en ramenant au royaume des morts toute âme s'en échappant. À sa résurrection, malgré son apparence retrouvée de jeune garçon (on peut lui donner 16 ou 17 ans), son niveau de pratique des arts martiaux est resté inchangé. Il peut retrouver temporairement tous ses pouvoirs seulement lorsqu'il est gravement blessé et qu'il est a la frontière de la vie et de la mort.

Liens externes 
  Fiche de l'éditeur
  Forum des éditions Samji, sujet sur Demon king

Série manhwa